Agrilia ( ) ist der Name mehrerer Orte in Griechenland:

der Dörfer
 Agrilia (Lamia) in der Gemeinde Lamia, Region Mittelgriechenland
 Agrilia (Dytiki Achaia) in der Gemeinde Dytiki Achaia, Region Westgriechenland
 Agrilia (Mesolongi) in der Gemeinde Mesolongi, Region Westgriechenland
 Agrilia (Messini) in der Gemeinde Messini, Region Peloponnes
 Agrilia (Lesbos) auf der Insel Lesbos, Region Nördliche Ägäis
 Agrilia (Santorin) auf der Insel Santorin, Region Südliche Ägäis
 Agrilia (Sitia) auf der Insel Kreta

der Ortsgemeinschaft
 Agrilia Trifylias mit dem Dorf Nea Agrilia in der Gemeinde Trifylia, Region Peloponnes

des archäologischen Fundorts
 Agrilia (Pano Koufonisi) auf der Kykladeninsel Pano Koufonisi, Region Südliche Ägäis